Amphithoidae är en familj av kräftdjur. Amphithoidae ingår i ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Märlkräftor
Amphithoidae